Борис Ильич Гладков (1847 — ок. 1921) — российский адвокат, присяжный поверенный, общественный деятель, духовный писатель; председатель учреждённого им Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников.

Наибольшую известность получил как автор подробных комментариев на Евангелия, выдержавших множество изданий и переиздающихся в настоящее время.

Биография 
Родился в 1847 году. Происходил из дворянского рода Гладковых. 

После окончания юридического факультета Московского университета служил в должности присяжного поверенного в Санкт-Петербурге.

В 1911 году он стал сооснователем Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников (под покровительством вел. кн. Константина Константиновича) и был избран его председателем.

Широкую известность Борис Ильич Гладков получил тогда, когда стал писать по актуальным для российского общества того времени проблемам христианства.

Как вспоминал Гладков, ещё в школьные годы он потерял всякую веру, «поскольку государственные методы обучения, то как преподавался Закон Божий, всё это не могло оставить хоть сколько-нибудь думающего человека в лоне Церкви». Религиозным возвращением Гладков был обязан самостоятельному изучению вопроса исторической достоверности Евангелия уже в свои зрелые годы.

Духовный писатель 
Основным его сочинением стало «Толкование Евангелия». Построенное как изложение Священной истории, оно согласовано по текстам всех четырёх Евангелий и содержит обширный подстрочный комментарий. Вводная глава посвящена новозаветной исагогике. Гладков опирался на святоотеческие толкования Евангелия и исследования русских экзегетов, например, на «Толковое Евангелие» епископа Михаила (Лузина). Стиль изложения отражал опыт обретения автором христианской веры, что придаёт «Толкованию» личный и живой характер. Сочинение было положительно принято рецензентами. Книга много раз переиздавалась и стала основой для ряда менее объёмных произведений Гладкова по новозаветной тематике: «Общедоступное толкование Евангелия», «Благовествование четырех Евангелистов, сведенное в одно последовательное повествование», «Евангельские истории, составленные словами святых Евангелистов» и др. Высокую оценку работ Гладкова по истолкованию Евангелий дал Иоанн Кронштадтский. «Толкование Евангелия» было рекомендовано архимандритом Кириллом (Павловым) для изучения и понимания основ христианской веры.

Продолжением этой работы стали труды по Священной истории Ветхого Завета: «Священная история Ветхого Завета», «Библия в общедоступных рассказах». Гладков исходил из непротиворечия научных сведений и библейских истины. Он писал: «Вера и разум — друзья, а не враги… Моисей… описал в строго научном порядке историю мироздания» (Первопричина нашего атеизма. — С. 7, 12). Он отказался от буквального толкования, которое считал основной причиной непонимания библейского текста, приводившей к безверию.

Свой метод толкования Библии он определил следующим образом: «Следуя заветам Великого Учителя Церкви (свт. Иоанна Златоуста), я стараюсь постигнуть дух Свящ. Писания, его глубочайший смысл и не останавливаюсь на букве, на той несовершенной форме, в которой священному писателю приходилось иногда выражать свои мысли» (Первопричина нашего атеизма. — С. 19).

Несмотря на отсутствие профессионального богословского образования, Б. И. Гладков точно отвечал на духовные запросы современников. Его книги на библейские темы написаны понятным для читателя языком. Многие произведения Гладкова были рекомендованы как учебные пособия или допущены в качестве руководств для обучения в средних учебных заведениях по соответствующим дисциплинам. Гладков издавал книги, в основном, за свой счёт, и продавал их по цене более доступной, чем тогда было принято для подобного рода работ.

Список произведений 
 Толкование Евангелия. — : И. Л. Тузов, 1905. — 686, [3] с.
 2-е изд., испр. и доп. — : изд. авт., 1907. — 718, [1] с.
 3-е изд., доп. — : изд. авт., 1909. — 744 с.
 4-е изд., знач. доп. (доб. 111 стр.). — : изд. авт., 1913. — 768 с., 1 л. факс.: карт.
 Общедоступное толкование Евангелия. — , 1906
 Первопричина нашего атеизма. — , 1906
 Священная история Нового завета: Руководство для гимназий и др. сред. учеб. заведений. — , 1906
 Библия в общедоступных рассказах. Вып. 1: 1. О Боге. 2. О сотворении мира и человека. — , 1907. — 86 с.
 Закон Божий: Для народа и нар. шк. — , 1907. — 195, [5] с.: карт.
 2-е изд., с карт. Палестины и 20 карт. Стереотип. изд. авт. — , 1909. — [4], 204 с. 
 Нагорная проповедь и царство божие. — : изд. авт., 1907. — 128 с.
 Благовествование четырех евангелистов, сведенное в одно последовательное повествование Б. И. Гладковым. — Стер. изд. Б. И. Гладкова. — : Б. И. Гладков, 1908. — 256 с.: карт.
 2-е доп. изд. — : Б. И. Гладков, 1915. — 342, [1] с.: карт.
 Евангельская история в общедоступных рассказах с альбомом из 30 картин. — : изд. авт., 1908. — [2], 178, [34] с.: ил., карт.
 Предсмертные страдания Христа: С еванг. текстом и 12 картинами. — : скл. изд. у авт., 1908. — 118 с.
 Сошествие Святого Духа. — : изд. авт., 1910. — 95 с.
 Путь к познанию Бога. Кто был Христос? Исполнимы ли заповеди Христа?: [Лекции]. — , 1910
 Беседы о переселении душ и сношениях с загробным миром (буддизм и спиритизм). — : изд. автора, 1911. — 114 с.
 Притча о неверном управителе. — : изд. авт., 1912. — 48 с.
 Евангельская история, составленная словами св. евангелистов, с 152 картинами: Учеб. пособие к изуч. свящ. истории Нового Завета. — , 1913. — 448 с.: ил., карт.
 Граф Л. Н. Толстой как богоискатель. — , 1914
 Библия в общедоступных рассказах. Ч. 1: Пятикнижие Моисея. — , 1915. — 640 с.: ил., карт.
 Опыт разработки вопроса о последовательности евангельских событий. — : тип. «Колокол», 1915. — 73 с.: табл.
 Многочисленные брошюры против пьянства.
 современные переиздания
 Толкование Евангелия. — Воспроизведение с изд. 1907 г. — : Столица, 1991. — 717, [1] с.: карт. — ISBN 5-7055-1423-9.
 Толкование Евангелия. — Репр. изд. — Калуга: Синтагма, 1998. — 767 с. — ISBN 5-7877-0036-6.
 Толкование Евангелия. — Репр. изд. — [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Сергиева лавра, 1999. — 767, [1] с.: карт. (также в 2000, 2002)
 Толкование Евангелия. — Репр. изд. — []: Моск. патриархат, Единец.-Брич. Епархия, 2004. — 767, [1] с. : факс., карт.
 Толкование Евангелия. — Клин: Христиан. жизнь, 2004 (: ГПП Печ. Двор). — 959 с. — ISBN 5-93313-024-9.
 Изд. 2-е, испр. и доп. — Клин: Христианская жизнь, 2009. — 975 с. — ISBN 978-5-93313-060-4.
 Толкование Евангелия. — [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 2004 (ОАО Тип. Новости). — 845, [1] с.
 Толкование Евангелия. — Клин: Христиан. жизнь, 2005 (ГПП Печ. Двор). — 959 с. — ISBN 5-93313-024-9.
 Толкование Евангелия. — [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. — 845, [1] с.: карт.
 Толкование Евангелия. — [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. — 845, [1] с. — ISBN 978-5-903102-64-8.

Литература

Ссылки 
 Гладков Борис Ильич — на сайте «Православная электронная библиотека» интернет-портала «Православие и мир»
 Гладков Борис Ильич // Мень А. В. Библиологический словарь

Христианские писатели
Адвокаты Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета